Remigi Blättler ist der Name folgender Personen:

*Remigi Blättler (Politiker) (1899–1975), Schweizer Politiker
 Remigi Blättler (Musiker) (1911–2003), Schweizer Klarinettist und Volksmusiker
Remigi Blättler (Polizeidirektor) (1929–2019), Schweizer Politiker und Polizeidirektor